Путербро́т — еврейская фамилия. Известные носители:
 Путерброт, Александра Терентьевна (1914—2000) — советский корреспондент и писатель, мать Э. М. Путерброт.
 Путерброт, Эдуард Моисеевич (1940—1993) — советский дагестанский художник, сын А. Т. Путерброт.